Staatsbosbeheer, een overheidsinstelling voor natuurbeheer in Nederland
 Stikstof Bindings Bedrijf, een voormalige fabriek van DSM; zie OCI Agro
 Zwitserse federale spoorwegen (Schweizerische Bundesbahnen), een Zwitserse spoorwegmaatschappij
 SBB (band), een Poolse rockband
 Surinaamse Badminton Bond, officiële badmintonbond van Suriname
 Surinaamse Biljart Bond, officiële biljartbond van Suriname
 Surinaamse Bridge Bond, officiële bridgebond van Suriname
 Surinaamse Baseball Bond, voormalige honkbalbond van Suriname
 Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Surinaamse overheidsinstantie
 Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, organisatie voor het vmbo en mbo.